

Geografia 
Löcknitz (Pomerania Anteriore), comune tedesco nel Land del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, circondario dell'Uecker-Randow
 Löcknitz, quartiere del comune tedesco di Brunow, nel Land del Meclemburgo-Pomerania Anteriore, circondario di Ludwigslust-Parchim
 Löcknitz, quartiere della città tedesca di Werder, nel Land del Brandeburgo, circondario di Potsdam-Mittelmark

Fiumi 
Löcknitz (Elba), fiume tedesco, affluente dell'Elba
Löcknitz (Sprea), fiume tedesco affluente della Sprea